Невеста:

 Невеста — девушка или женщина, вступающая в брак.
 «Невеста» — рассказ русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова, написанный в 1903 году.
 «Невеста» — студийный альбом группы Настя, выпущенный в 1992 году.
 «Невеста?» — первый сингл группы «Мумий Тролль» с альбома Точно Ртуть Алоэ, вышедший 8 ноября 1999 года.